Андреєв Дмитро Володимирович — український правник-науковець
 Андрєєв Дмитро Олександрович — український військовик